Perdue peut désigner :

 Perdue, une entreprise agricole.
 Perdue, un film muet français de Georges Monca, sortie en 1919.

Perdue peut également faire référence à un certain nombre de patronymes :
Beverly Perdue (née en 1947), gouverneure de la Caroline du Nord, 2009–2013
David Perdue (né en 1949), sénateur de Géorgie
Derelys Perdue (1902–1989), actrice américaine
Lauren Perdue (née en 1991), nageuse américaine
Sonny Perdue (né en 1946), gouverneur de la Géorgie
Will Perdue (né en 1965), joueur de basketball américain.

Homonymie de patronyme